Giants’ Graves (dt. Riesengräber) ist der Name folgender Anlagen:

 Giants’ Graves (Arran) auf der Isle of Arran, Schottland
 Giants’ Graves (Halton Gill) im Craven Distrikt, England

Siehe auch:
 Giant’s Grave